Riumors kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Riumors (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Riumors (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar